Brime de Sog kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Brime de Sog (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Brime de Sog (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar